Soutěžní ročník Prima Divisione 1934/1935 byl 7. ročník třetí nejvyšší italské fotbalové ligy. Konal se od 7. října 1934 do 21. července 1935. Postup do druhé ligy si vybojovaly kluby Siena a Taranto. jednalo se o poslední sezonu v tomto složení. Po sezoně byly všechny, kromě nejvyšší ligy přeorganizovány. Do Serie B postoupila Siena a Taranto.

V létě roku 1934 se FIGC rozhodla, že vytvoří třetí národní divizi Serii C se 64 kluby místo stávajících 109. Sestup do 4. ligy měly zajištěny kluby, které se umístily na 7. místě a níž. Zbylé kluby zůstaly v soutěži i pro příští sezonu.

Opět díky administrativě nesestoupilo: Bassano, Vogherese, Vimercatese, Carpi, Albingaunia, Rivarolese, Le Signe, Angelo Belloni, Sestese a Bagnolese. 

Postupující z Druhé divize (4. liga) byly Valdagno, Palmanova, Ardens, Stradellina, Saviglianese, Pirelli, Sanremese, Portuale, Maurina, Renato Serra, Imolese, Montecatini, Sulmona, Campobasso, Bellator Frusino, Cerignola, Manfredonia, Tiferno, Alcamo a Lucano. Ze Serie B (2. liga) nebyl přidělen žádný klub.

V základní části se 109 klubů rozdělilo do osm skupin a do finálových dvou skupin postoupil vítěz své skupiny. Vítěz své finálové skupiny postoupil do Serie B. Mělo sestoupit celkem 61 klubů, ale díky administrativě zůstaly hrát i pro příští sezonu Le Signe, Prato, Pescara, Cosenza, Lucano a Savoia.

Základní část 

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodovalo skóre.
 kluby Falck a Lecco, odehrály dodatečné utkání o postup. Utkání skončilo 3:0 pro Falck.
 kluby Monfalconese, Rhodense a Stradellina odstoupily ze soutěže během sezony.

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodovalo skóre.
 kluby Sempre Avanti, Fano a Bagnolese vyhrály play off.
 kluby Torres, Montecatini, Tiferno a Siracusa odstoupily ze soutěže během sezony.
 kluby Le Signe, Prato, Pescara, Cosenza, Lucano a Savoia zůstaly díky administrativě v soutěži.

Finálová skupina 

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodovalo skóre.
 kluby Siena a Reggiana odehrály dodatečné utkání o postup, které skončilo 7:0 pro Sienu.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Serie C
Fotbal v roce 1934
Fotbal v roce 1935
Sport v Itálii v roce 1934
Sport v Itálii v roce 1935